

Classifica

Verdetti
 S.G. Amsicora Cagliari: campione d'Italia.

Collegamenti esterni
 

Serie A1 (hockey su prato maschile)
Sport nel 1978